Parvarish (übersetzt: Erziehung) ist der Titel zweier Bollywoodfilme:

 Parvarish (1958) mit Raj Kapoor, Mehmood und Mala Sinha in den Hauptrollen
 Parvarish (1977) ein Film von Manmohan Desai mit Shammi Kapoor, Amitabh Bachchan und Vinod Khanna